

События 
 Восстание в Жемайтии против литовских феодалов и тевтонских колонизаторов. Подавлено.
 Китайские корабли побывали на восточном побережье Африки (отряд 3-й экспедиции Чжэн Хэ).
 1418—1428 — Освободительная война во Вьетнаме.
 Восстание в Лам-шоне (горной местности в округе Тхани-хоа). Во главе восстания стоял землевладелец Ле Лой, наделённый огромной энергией, силой воли и талантом правителя и полководца. Его помощником был Нгуен Чай (1380—1442), поэт, гуманист, учёный, политик и стратег.
 Конец года — В Румелии Мехмед Челеби разбил ополчение шейха Бедр-ад-дина.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1418 году
 23 февраля — папа Павел II

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1418 году
 Николя Фламель — французский алхимик.

См. также